Madden NFL 2000 — спортивная игра, симулятор американского футбола. Является 11 игрой в серии Madden NFL. На обложке изображён сам Джон Мэдден.

Рецензии и награды

Версии «Madden NFL 2000» получили положительные отзывы, в отличие от Game Boy Color. В США к апрелю 2000 года было продано 155,071 копий игры.

Примечания 

Игры для Nintendo 64
Игры для Game Boy Color
Игры для PlayStation
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные EA Tiburon
Компьютерные игры, изданные EA Sports
Компьютерные игры 1999 года
Продолжения компьютерных игр